Гвоздев, Иван:
 Гвоздев, Иван Владимирович (1908—1938) — Герой Советского Союза, участник боёв на озере Хасан.
 Гвоздев, Иван Михайлович (?—1896) — врач, профессор Казанского университета.
 Гвоздев, Иван Петрович (1821—1873) — ординарный профессор по кафедре древней всеобщей гражданской истории КДА.
 Гвоздев, Иоанн Михайлович (1859—1932) — священник, депутат IV Государственной думы (1912—1917).